М3, М-3, ,  может означать:

Автотрасса 
 M3 («Украина») — автомобильная дорога федерального значения Москва — Калуга — Брянск — государственная граница с Украиной.
 М3 — автомагистраль Белоруссии между Минском и Витебском.
 M3 — автомагистраль Венгрии, ведущая из Будапешта в Ньиредьхазу.
  — автомагистраль в Великобритании между графством Саррей и Саутгемптоном.

Техника 
 М-3 — авиационный поршневой двигатель, копия французского мотора Renault WC.
 М-3 (РЭ-3) — планёр конструкции О. К. Антонова.
 М-3 — летающая лодка конструкции Д. П. Григоровича.
 М-3 — электронно вычислительная машина.
 BMW M3 — спортивная версия BMW 3.
 Leica M3 — малоформатный дальномерный фотоаппарат.

Военное дело

Оружие 
 M3 — пистолет-пулемёт США образца 1942 года
 Benelli M3 Super 90 — итальянское боевое ружьё.
 Browning M3 — авиационная версия 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта Browning M2HB.
 M3 — американский вариант 20-мм пушки Hispano-Suiza HS.404.
 37-мм пушка M3 — 37-мм противотанковая пушка США периода Второй мировой войны.
 90-мм пушка M3 — 90-мм танковая пушка США периода Второй мировой войны, модификация зенитной пушки М2.
  — 105-мм гаубица США образца 1941 года.

 Carl Gustaf M3 — шведский ручной противотанковый гранатомёт.
  — американский армейский нож образца 1943 года.
 M3 — американский станок-тренога для станкового пулемёта M2 «Браунинг» и автоматического гранатомёта Mk 19.

Техника 
 М-3 (подводная лодка) — советская подводная лодка серии VI типа «Малютка» времён ВОВ;
 М3 «Стюарт» — лёгкий танк США периода Второй мировой войны.
 М3 «Ли»/«Грант» — средний танк США периода Второй мировой войны.
 М3 — полугусеничный бронетранспортёр США периода Второй мировой войны, а также:
 Gun Motor Carriage M3 — самоходная артиллерийская установка на его базе.
 M3 Scout Car — лёгкий колёсный бронетранспортёр США периода Второй мировой войны
 M3 Bradley — американская гусеничная бронированная разведывательная машина
 M3 Amphibious Rig — немецкая машина-амфибия.
 Panhard M3 — французский колёсный бронетранспортёр-амфибия, выпускавшийся в 1970—1980-х годах.
  — британская подводная лодка типа М.

Прочее 
 M-3 Aircrew Helmet — стальная каска для экипажей авиатехники ВВС США
 М3 — третьи сутки (день) мобилизации.

Другое 
 M 3 (Мессье 3) — шаровое скопление в созвездии Гончих Псов.
 M3 — системный язык программирования Модула-3.
 М3 — агрегат денежной массы.
 м³ — кубический метр.
 м. 3 — малая терция.
 м3 — вид мускариновых ацетилхолиновых рецепторов.
 М3 — обозначение метрической резьбы.

См. также 
 МЗ («эм-зэ»).
 3M — американская компания.
 Линия M3 — линии метро